Edelmann steht für:

 Edelmann, ein Mann von Adel
 Edelmann (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Edelmann (Unternehmen), deutscher Verpackungshersteller

Siehe auch:
 Der Bürger als Edelmann
 Der Bürger als Edelmann (Strauss)
 Edelman 
 Edlmann